

Cinema 
 La sentinella (Sentinelle) – film del 2021 diretto da  Julien Leclercq

Letteratura 
 La sentinella (The Sentinel) – racconto di Arthur C. Clarke del 1951
 La sentinella (The Sentry) – romanzo di Robert Crais del 2011

Altro 
 La sentinella – dipinto di Carel Fabritius del 1654
 La sentinella (The Sentinel) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
Sentinella